Escala (proporció), proporció entre les dimensions reals d'un objecte i la seva representació en un mapa, una maqueta, un plànol
 Escala (element constructiu), element que serveix per pujar una distància vertical i horitzontal
 Escala de mà, aparell portàtil que consisteix en dues peces paral·leles o lleugerament convergents unides a intervals per escalons, que serveix per pujar o baixar una persona d'un nivell a un altre
 Toponímia: 
 L'Escala, municipi de l'Alt Empordà
 Escala (Alts Pirineus), municipi francès del departament dels Alts Pirineus
 Anatomia:
 Escala mitjana de Löwenberg o conducte coclear, a orella interna: entre la membrana de Reissner i la basilar, que conté l'òrgan de Corti
 Escala del timpà o rampa timpànica, a orella interna: porció del conducte espiral que acaba a la finestra rodona de la caixa timpànica
 Escala del vestíbul o rampa vestibular, a orella interna: porció del conducte espiral que, per l'orifici vestibular del cargol, s'obre al vestíbul
 Música: Escala musical successió de notes ordenades per altures en l'àmbit d'una octava